Shelby kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Shelby (Iowa)
Shelby (Macomb County, Michigan)
Shelby (Oceana County, Michigan)
Shelby (Mississippi)
Shelby (Montana)
Shelby (Nebraska)
Shelby (North Carolina)
Shelby (Ohio)
En verder naar:
Shelby American Cobra, een model van het Amerikaanse automerk Shelby Motors
Carroll Shelby, oprichter van Shelby Motors
Richard Shelby, senator in Alabama, USA
Shelby (band), een Amerikaanse indie band